Plasmabeheersing is binnen de kernfysica het behouden van controle over plasma. In de praktijk wordt het vooral toegepast binnen onderzoek naar fusie-energie. Omdat plasma een zeer hoge temperatuur heeft, worden vooral magnetische velden of lasertechniek gebruikt om het plasma in bedwang te houden. Vrijwel geen enkele stof  zou het plasma kunnen beheersen, daar vrijwel iedere stof niet bestand is tegen de temperaturen van plasma. 

Een voorbeeld van plasmabeheersing is de fusiereactor Joint European Torus, een voorbeeld van een Tokamak, een apparaat bedoeld om plasma te beheersen.

Kernfusie
Plasmafysica